Ensco (boormaatschappij) - Amerikaanse boormaatschappij
 Ensco 7500 (schip, 2000) - halfafzinkbaar platform
 Ensco 8500 (schip, 2008) - halfafzinkbaar platform